Bergougnoux est un patronyme français notamment porté par : 
 Bryan Bergougnoux (né en 1983), footballeur français,
 Jean Bergougnoux, dirigeant d'entreprise français, ancien président de la SNCF.

Patronyme français